Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Люксембурга (западная Европа).

Из 57 указанных в таблице видов, 0 находятся под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 0 подверженные, 5 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Природа Люксембурга